Свердловская областная дума (офиц. — Свердловская областная Дума) — законодательный орган власти Свердловской области, существовавший в 1994—1996 годах. Заменил собой Свердловский областной Совет народных депутатов. В апреле 1996 года преобразована в двухпалатное Законодательное собрание Свердловской области.

История 
Свердловская областная дума заменила собой Свердловский областной Совет народных депутатов. Свердловская областная дума была избрана 10 апреля 1994 г. в соответствии с Временным положением о выборах депутатов Свердловской областной Думы, утверждённым постановлением главы администрации Свердловской области № 24 от 25 января 1994 года. Согласно ему, выборы проходили в семи четырёхмандатных округах по мажоритарной системе (победителями становились 4 кандидата, набравших наибольшие количества голосов). Границы этих округов соответствовали границам одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Государственной Думы в 1993 году. Всего было избрано 28 депутатов со сроком полномочий два года.

Согласно принятой Конституции РФ субъекты федерации получили право формировать свои законодательные органы.
Первые выборы законодательного органа Свердловской области по новой конституции прошли 10 апреля 1994 года. Победу одержали две партии, впоследствии составившие единственную в истории области правящую коалицию: Преображение Урала известного авантюриста Эдуарда Росселя (3 голоса) и Партия российского единства и согласия, от которой избрались перспективные молодые политики Антон Баков и Александр Бурков.

Первое заседание думы проходило 28-29 апреля 1994 г. На нём избран председатель Думы — Э. Э. Россель, утверждена структура Думы (4 комитета), сформирована мандатная комиссия и заслушан её доклад об итогах выборов.

25 ноября 1994 года дума приняла Устав Свердловской области, который 5 декабря 1994 года был утверждён главой администрации Свердловской области А. Л. Страховым. Устав предусматривал существование избираемого Губернатора Свердловской области как высшего должностного лица области, Правительства Свердловской области как исполнительного и распорядительного органа власти и двухпалатного Законодательного собрания Свердловской области как органа законодательной власти. До выборов Законодательного собрания в апреле 1996 года его полномочия продолжала исполнять Свердловская областная Дума. Кроме Устава, за два года работы Дума приняла ещё ряд важных областных законов: «О референдуме в Свердловской области», «О бюджетном процессе в Свердловской области», «Об адресной социальной помощи», «О выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», «О выборах Губернатора Свердловской области» и т. д. Всего было принято 77 областных законов.

Руководство Свердловской областной думы

Председатели Свердловской областной думы 
 Россель Эдуард Эргартович (28 апреля 1994 — 23 августа 1995)
 Сурганов Вячеслав Сергеевич (6 сентября 1995 — апрель 1996)

Заместители председателя Свердловской областной думы 
 Сурганов Вячеслав Сергеевич (12 мая 1994 — 6 сентября 1995)
 Ветрова Наталья Константиновна (5 октября 1995 — 26 февраля 1996)

Председатели комитетов и постоянных комиссий 
 Баков Антон Алексеевич — председатель комитета по вопросам законодательства и местного самоуправления (с 27 июня 1994 г.)
 Гвоздева Светлана Николаевна — председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (12 мая 1994 — 18 января 1996), одновременно председатель комиссии по Регламенту (28 июня 1994 — 18 января 1996)
 Якимов Виктор Васильевич — председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (с 18 января 1996 г.)
 Ветрова Наталья Константиновна — председатель комитета по социальной политике (12 мая 1994 — 5 октября 1995)
 Дубинкин Сергей Васильевич — председатель комитета по социальной политике (с 15 ноября 1995 г.)
 Никифоров Валерий Сергеевич — председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды (с 12 мая 1994 г.)
 Трушников Валерий Георгиевич — председатель мандатной комиссии (с 28 апреля 1994 г.)

Депутаты Свердловской областной думы

Руководитель аппарата 
 Воробьёв Алексей Петрович (12 мая 1994 — 5 октября 1995)
 Берзин Борис Юрьевич (с 25 октября 1995 г.)

Завершающий этап работы Думы 
14 апреля 1996 г. были выбраны депутаты Законодательного Собрания Свердловской области — 14 депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, ставшей правопреемницей Свердловской областной Думы, и 21 депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области. В соответствии с областным законом № 5-ОЗ от 26 января 1996 года, 14 депутатов Свердловской областной Думы, не работающих в других органах власти всех уровней, становились депутатами Областной думы Законодательного собрания Свердловской области на срок до очередных выборов в апреле 1998 г. Таким образом был запущен ротационный принцип, положенный в основу комплектования Думы Уставом Свердловской области. Её количественный состав остался таким же — 28 депутатов.

Из 28 депутатов Свердловской областной думы 20 продолжили работу в Законодательном собрании: 15 — в Областной думе (14 из них в соответствии с законом № 5-ОЗ, один — В. С. Сурганов — был избран заново) и 5 — в Палате Представителей (С. А. Акулов, Н. Н. Диденко, С. В. Дубинкин, А. М. Чернецкий и В. В. Якимов). Ещё три депутата избирались в последующие годы: А. Л. Бурков и В. Г. Трушников в 1998 г. и Э. Л. Воробьёва в 2000 г.

См. также 
 Органы власти Свердловской области
 Законодательное собрание Свердловской области
 Областная дума Законодательного собрания Свердловской области

Примечания

Источники 
 Ведомости Свердловской областной Думы. № 1—15. 1994—1996 г.

Законодательное собрание Свердловской области